Rians est un nom propre qui peut désigner :
 Rians (Cher), commune française du département du Cher en région Centre-Val de Loire ;
 Rians (Var), commune française du département du Var en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Rians, marque commerciale de produits laitiers et desserts, appartenant aux Laiteries H. Triballat.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France